Камберлендская армия () — одна из полевых армий Союза на Западном Театре гражданской войны в США. Появилась в результате переименования первой Огайской армии. Получила своё название от реки Камберленд.

История

Формирование 
Армия появилась в ноябре 1861, первоначально под именем Огайской армии. В то время ею командовал бригадный генерал Роберт Андерсон, позже — Дон Карлос Бьюэлл. 24 октября 1862 года Бьюэлл был отстранен за неудачи при Перревилле и на его место был назначен Уильям Роузкранс. Именно он переименовал Огайскую армию в Камберлендскую. На тот момент армия состояла из одного XIV федерального корпуса. Роузкранс разделил армию на три крыла, поручив Правое Александру Маккуку, Центральное — Джорджу Томасу, а левое — Томасу Криттендену. В тот же день приказом номер 168 было объявлено о формировании XIII корпуса, который был поручен Улиссу Гранту.

Стоунривер и Туллахома 
Первым сражением армии стало сражение при Стоун-Ривер. Перед сражением армия имела 43 500 человек не считая кавалерии, и состав её был следующим:

Правое крыло Александра Маккука, 16 000 человек:
 Дивизия Джефферсона Дэвиса: бригады Сидни Поста, Уильяма Карлина и Уильяма Вудраффа.
 Дивизия Ричарда Джонсона: бригады Августа Уиллича, Эдварда Кирка и Филимона Болдуина.
 Дивизия Филипа Шеридана: бригады Джошуа Силла, Фредерика Шефера и Джорджа Робертса
Центральное крыло Джорджа Томаса, 13 500 человек:
 Дивизия Ловела Руссо: бригады Бенжамена Скрибнера, Джона Битти, Джона Старкуитера и Оливера Шеферда.
 Дивизия Джеймса Неглей: бригады Джеймса Спирса, Тимоти Стенли и Джона Миллера
Левое крыло Томаса Криттендена, 14 500 человек:
 Дивизия Томаса Вуда
 Дивизия Джона Палмера
 Дивизия Горацио Фон Клеве

Кавалерийская дивизия Дэвида Стенли.

При Стоун-Ривер армия потеряла 12 906 человек, в том числе начальника штаба Джулиуса Гареше, который был убит попаданием ядра. После сражения «крылья» были переименованы в корпуса при тех же командирах: центральное крыло стало XIV корпусом, правое крыло превратилось в XX корпус, а левое — в XXI корпус. В июне-июле 1863 года армия участвовала в Туллахомской кампании. Не ввязываясь в серьезные сражения, Роузкранс заставил Брэкстона Брэгга отступить к Чаттануге, а затем и оставить Чаттанугу.

Чикамога и Чаттануга 
Весной 1863 года корпуса и дивизии федеральной армии получили знаки различия, и символика XIV корпуса был разработан на основе желудя. XIII корпус знаков различия не получил.

Той же весной начальником штаба армии стал Джеймс Гарланд. После отступления южан из Чатануги Роузкранс предпринял неосторожную попытку наступления тремя корпусами по трем разным направлениям, что в итоге привело к сражению при Чикамоге. В этом сражении Камберлендская армия насчитывала 57 000 человек в трех корпусах. 19 — 20 сентября 1863 года в сражении у реки Чикамога армия понесла тяжелое поражение, потеряв 16 170 человек убитыми и ранеными. Корпус Томаса сумел удержать позиции, но правое крыло армии — корпуса Криттендена и Маккука оказались разбиты. Положение отчасти спасло прибытие резервного корпуса генерала Грейнджера.

После сражения Роузкранс обвинил во всем генералов Криттендена и Маккука и отстранил их от командования. 10 октября 1863 года остатки XX и XXI корпусов были сведены в один IV корпус Камберлендской армии, командиром которого стал Грейнджер. Вскоре самого Роузкранса отстранили от командования Камберлендской армией и 19 октября 1863 года генерал Грант назначил на это место Джорджа Томаса. XIV корпус Томаса был передан генералу Джону Палмеру. В итоге перед сражением при Чаттануге Камберлендская армия состояла из двух корпусов:

 IV корпус Гордона Грейнджера: дивизии Чарльза Крафта, Филипа Шеридана и Томаса Вуда
 XIV корпус Джона Палмер: дивизии Ричарда Джонсона, Джефферсона Дэвиса и Абсалома Байярда.

Под Чаттанугой Камберлендская армия действовала совместно с Теннессийской армией и группировкой Хукера. Грант опасался поручать армии ответственные задания, поэтому при штурме Мессионерского хребта на главном направлении были поставлены ветераны Геттисберга под командованием Хукера, а армии Томаса поручили демонстрацию перед фронтом противника. Однако, захватив согласно приказу, несколько стрелковых точек противника, дивизии Томаса не остановились, а бросились дальше вверх по склону, что в итоге и привело к разгрому армии Брэгга.

Атланта и Нэшвилл 
Перед Битвой за Атланту армия состояла из трех корпусов. 10 апреля 1864 года Оливер Ховард сменил Грейнджера в должности командира IV корпуса, а группировка Хукера была превращена в XX корпус Камберлендской армии. В итоге армия приняла следующий вид:

 IV корпус Оливера Ховарда (с 27 июля — Дэвид Стэнли): дивизии Дэвида Стэнли, Джона Ньютона и Томаса Вуда.
 XIV корпус г-м Джона Пальмера: дивизии Ричарда Джонсона и Джефферсона Дэвиса.
 ХХ корпус г-м Джозефа Хукера: дивизии Альфеуса Уильямса, Джона Гейри и Дэниеля Баттерфилда.
 кавалерийский корпус Вашингтона Эллиота

14 мая корпуса Ховарда и Хукера приняли участие в сражении при Ресаке. 22 июня корпус Хукера в одиночку отбивал атаки противника в сражении при Колбс-Фарм. 27 июня в сражении у горы Кеннессо армия атаковала центр позиций противника — корпус генерала Харди. В бой были брошены дивизии Ньютона, Дэвиса и Гейри, но их атака не удалась. 22 июля в сражении при Атланте погиб Джеймс Макферсон, командир Теннессийской армии, и его место 27-го июля занял Ховард. Дивизию Ховарда передали генералу Дэвиду Стэнли. В августе 1864 года подал в отставку Джон Пальмер, и командиром XIV корпуса стал Джефферсон Дэвис. 1 сентября этот корпус принял участие в сражении при Джонсборо, которое привело к падению Атланты.

Примечания

Литература 
 
 Daniel, Larry J. Days of Glory: The Army of the Cumberland, 1861—1865. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2004. ISBN 978-0-8071-3191-6.
 Hunt, Robert Eno. The Good Men Who Won the War: Army of the Cumberland Veterans and Emancipation Memory. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2010. ISBN 978-0-8173-1688-4.
 Prokopowicz, Gerald J. All for the Regiment: The Army of the Ohio, 1861—1862. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001. ISBN 0-8078-2626-X.
 Van Horne, Thomas B. The Army of the Cumberland: Its Organizations, Campaigns, and Battles. New York: Smithmark Publishers, 1996. ISBN 0-8317-5621-7. First published 1885 by Robert Clarke & Co.
 Cist, Henry M. «The Army of the Cumberland» Edison, NY, Castle Books, ISBN 0-7858-1579-1. First Published 1882, Cist, a general in the army, is considered the definative work on the Army of the Cumberland.

Ссылки 

Гражданская война в США